Валентин Ангелов може да се отнася за:

 Валентин Ангелов (изкуствовед)
 Валентин Ангелов (пожарникар)